«Казнь слона» () — американский короткометражный документальный фильм Томаса А. Эдисона

Сюжет 
Фильм показывает умерщвление Томасом Эдисоном опасной для общества слонихи из парка развлечений.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1903 года